«Genipailler» puede referirse a:
 Génipailler, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Cornillon.
 Genipailler, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Milot.